Slovo Drahoš má více významů:

obecné pojmy
 Drahoš – vesnice, část obce Rokytno v okrese Pardubice
 Starý Drahoš
 Nový Drahoš

příjmení osob
 Eva Drahošová (* 1951) – manželka Jiřího Drahoše
 Jiří Drahoš (* 1949) – český fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd České republiky a kandidát na prezidenta ČR
 Vladimír Drahoš (1925–1978) – český elektrotechnik, pedagog a spisovatel

jména osob
 Drahoš Želenský, vlastním jménem Karel Drápal (1896–1959) – český divadelní herec a režisér
 Drahoš Jirotka (1915–1958) – československý hokejový útočník

Související články 
 Draguš

Externí odkazy